Edgewater puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Edgewater, un lugar designado por el censo en el estado de Alabama.
 Edgewater, una ciudad en el estado de Colorado.
 Edgewater, una ciudad en el estado de Florida.
 Edgewater, un lugar designado por el censo en el estado de Maryland.
 Edgewater, un municipio en el estado de Nueva Jersey.
 Edgewater, un borough en el estado anterior.
 Edgewater, un pueblo en el estado de Wisconsin.